Второй дивизион Чили 1960 () — девятый сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Депортес Ла-Серена», вылетевший из Примеры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1960
Спорт в Чили в 1960 году
Чили